Das vierte Event der WPBSA Minor Tour 1994/95 wurde im April 1995 im Rahmen der Saison 1994/95 als professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Snookerweltrangliste (Non-ranking-Turnier) in der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen. Sieger wurde in einem rein englischen Finale Colin Morton mit einem 6:5-Sieg über Matthew Couch. Dagegen ist unbekannt, wer das höchste Break spielte.

Preisgeld 
Insgesamt wurden 23.500 Pfund Sterling an Preisgeldern ausgeschüttet, von denen allein 4.250 £ an den Sieger gingen. Im Gegensatz zu den drei vorherigen Events der WPBSA Minor Tour erhielten auch die zur Hauptrunde eingeladenen Spieler Preisgelder, wenngleich sie ein wenig geringer waren als die der vorab sportlich qualifizierten Teilnehmer.

Turnierverlauf 
Zum Hauptturnier konnten sich vorab acht Profispieler qualifizieren (siehe unten), acht weitere Spieler wurden eingeladen. Bei diesen handelte es sich teils um andere Profispieler, teils um Amateure; fünf kamen aus Finnland, zwei aus Belgien, einer aus Norwegen. Der Turniersieger wurde im K.-o.-System gespielt. Bis einschließlich zum Halbfinale wurden alle Spiele im Modus Best of 9 Frames gespielt, nur das Finale wurde im Modus Best of 11 Frames ausgetragen.

Zwei eingeladene Profispieler überstanden die erste Runde: Während der Finne Robin Hull Mehmet Husnu besiegte, profitierte Steve Lemmens von der kampflosen Aufgabe des qualifizierten Walisers Anthony Davies. Mit dem Norweger Bjørn L’Orange trat auch ein eingeladener Spieler sein Auftaktspiel nicht an. Mehrere weitere Amateurspieler verloren ihre Auftaktspiele nur knapp; mit dem Schotten Drew Henry und Colin Morton mussten gleich zwei qualifizierte Profispieler in den Decider. Morton war es, der im Gegenzug mit seinem 5:0-Sieg über Robin Hull das beste Ergebnis des Viertelfinals erzielte. Tatsächlich schafften es nur Engländer ins Halbfinale. Morton konnte schließlich auch das Finalticket lösen, während im anderen Halbfinale der auf der Weltrangliste bestplatzierteste Teilnehmer, Anthony Hamilton, gegen Matthew Couch verlor. In einem umkämpften Endspiel musste sich Couch schließlich geschlagen geben, Morton siegte mit 6:5.

Qualifikation 
Insgesamt 64 Spieler nahmen an der Qualifikation teil, die im K.-o.-System im Modus Best of 5 Frames gespielt wurde, ein einziges Spiel fand im Modus Best of 7 Frames statt. Wer in der dritten Runde siegreich war, qualifizierte sich für die Hauptrunde, also insgesamt acht Spieler.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1995
Billardturnier in Helsinki